Die 11. Eishockey-Weltmeisterschaft und 22. Eishockey-Europameisterschaft fand vom 17. bis 27. Februar 1937 in London in Großbritannien statt. Der Austragungsmodus wurde im Vergleich zum Olympiaturnier des Vorjahres nur geringfügig verändert. Da nur elf Mannschaften an dieser WM teilnahmen (es fehlten u. a. die USA), war eine Anpassung des Austragungsmodus erforderlich. So gab es nur drei Vorrundengruppen, wobei es zwei Gruppen mit vier Mannschaften und eine Gruppe mit drei Teams gab. Die jeweils ersten drei der Vierergruppen und die ersten beiden der Dreiergruppe erreichten die Zwischenrunde. Die Zwischenrunde wurde wieder in zwei Vierergruppen gespielt; die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten die Finalrunde, die anderen Teams spielten in einer Platzierungsrunde um die Plätze 5–8. Im Gegensatz zum Vorjahr wurden die in der Zwischenrunde erzielten direkten Vergleiche nicht in die Finalrunde mitgenommen.

Den Kanadiern glückte eine eindrucksvolle Revanche gegen die Briten, die den Heimvorteil nicht zu einer erfolgreichen Titelverteidigung nutzen konnten. Für Kanada war es der neunte WM-Titel, für Großbritannien bedeutete die Vizeweltmeisterschaft den dritten Europameistertitel.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren (in London, Großbritannien)

Vorrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Gruppe C 

Abschlusstabelle

Zwischenrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Platzierungsrunde um die Plätze 5–8 

Abschlusstabelle

Finalrunde um die Plätze 1–4 

Abschlusstabelle

Abschlussplatzierung der WM

Meistermannschaften

Abschlussplatzierung der EM 

Eishockey-Europameister 1937
 Großbritannien

1937
Europameisterschaft 1937
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, 1937
Sportveranstaltung in London